Hähner ist der Familienname folgender Personen:

 Gitte Hähner-Springmühl (* 1951), deutsche zeitgenössische Musikerin und Malerin
 Klaus Hähner-Springmühl (1950–2006), deutscher Künstler in der unabhängigen Szene der DDR
 Ludwig Wilhelm Hähner (18. Jahrhundert), deutscher Orgelbauer und Stiefsohn des Orgelbauers Johann Christoph Schmaltz (1715–1784)
 Margit Hähner (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Sebastian Hähner (* 1987), deutscher Volleyballspieler
 Wilfried Hähner (* 1973), namibischer Radioproduzent

Siehe auch:
 Häner
 Hehner